Энциклопедия всемирной литературы (; Viśvasāhityaṃ Viśvājñyānkośaṃ) — энциклопедия по литературе, издававшаяся в Индии на языке малаялам. Издана в 1994—2016 годах в 10 томах Государственным институтом энциклопедических изданий (ГИЭИ).

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия всемирной литературы

Книги по алфавиту
Многотомные издания
Литературные энциклопедии
Электронные энциклопедии
Керала
Культура Индии
Литература на малаялам